Вейккаусліга 2003 — 73-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Фінляндії. Титул чемпіона вдруге поспіль здобув ГІК.

Учасники

Підсумкова таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Алліанссі взяв участь у Кубку УЄФА 2004—2005 як фіналіст Кубка Фінляндії 2003.
2. Після закінчення сезону клуб Йокеріт знявся зі змагань, його місце посів КооТееПее.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|29 жовтня/1 листопада 2003

|}
Після закінчення сезону клуб Йокеріт знявся зі змагань, тому КооТееПее залишився у Вейккауслізі на наступний сезон.

Бомбардири

Посилання 
 Вейккаусліга на soccerway 
 Вейккаусліга на rsssf  

2003
Фінляндія
2003 у Фінляндії